Monety kan verwijzen naar:
 Monety (powiat Olecki), woiwodschap Ermland-Mazurië, Polen
 Monety (powiat Piski), woiwodschap Ermland-Mazurië, Polen